Термин Азуни может означать:

 Азуни, Ларри (род. 1994) — французский футболист.
 Азуни — коммуна на Сардинии, Италия.